Arion steht für:
 Arion (EU), Aktion der Europäischen Union für Entscheidungsträger im Bildungsbereich
 Arion von Lesbos, legendärer Dichter und Sänger des antiken Griechenlands
 Areion, göttliches Pferd der griechischen Mythologie, das Poseidon mit Demeter gezeugt hatte
 Sängerschaft Arion-Altpreußen, Studentenverbindung
 Arion (Gattung), Gattung aus der Familie der Wegschnecken
 Arion (Iowa), Ort in den Vereinigten Staaten
 Arion (Ohio), Ort in den Vereinigten Staaten
 Arion (Anime), 1986 erschienener Animefilm
 Arion (Zeitschrift), regelmäßige russische Literaturzeitschrift für Poesie (Moskau)
 Arion Bank, isländische Bank, ehemals Kaupthing Bank
 Claas Arion, Traktorenbaureihe von Claas
 Arion (Band), finnische Rockband
 Arion (Exoplanet), ein Planet
 Arion (Schiff), die erste größere Segelyacht, die 1951 aus Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) gefertigt wurde
 Istra (Schiff, 1965), Kreuzfahrtschiff, 1964 gebaut

Arion ist der Familienname folgender Personen:
 Eracle Arion (1838–1903), rumänischer General
 Frank Martinus Arion (1936–2015), curaçaoischer Schriftsteller
 Ruth Arion (1912–1998), deutsch-israelische Email-Künstlerin und Malerin